

Anno 
 851 o 851 a.C.

Codici 
 851 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Burke-Gaffney Observatory, di Halifax, nella regione di Nuova Scozia, in Canada

Matematica 
 851 – numero